Federació Democràtica Nacionalista, partit polític històric de Catalunya
 Força de Defensa Nacional, milícia popular de Síria
 Força Democràtica Nicaragüenca, grup dels Contras de Nicaragua
 Front Democràtic Nacional (Perú), coalició política històrica de Perú
 Front Democràtic Nacional (Mèxic), coalició política de Mèxic